Константин Дебу:
 Дебу, Константин Ипполитович (1867—1942) — химик, один из авторов Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона.
 Дебу, Константин Матвеевич (1810—1868) — петрашевец, брат И. М. Дебу.